Staatsdiener kann folgende Personen und Personengruppen bezeichnen:

 Beamte
 Soldaten
 Richter
 sonstige in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis stehende Personen wie Minister und Parlamentarische Staatssekretäre
 privatrechtliche angestellte Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst, auch Tarifbeschäftigte oder Beschäftigte genannt
 Staatsoberhäupter („erster Diener des Staates“)

Staatsdiener kann auch stehen für:
 Staatsdiener (Film)

Siehe auch: